Бнинский, Александр Станислав (1783—1831) — министр внутренних дел Национального правительства Царства Польского во время Ноябрьского восстания, сенатор-каштелян Королевства Польского, граф.
 Бнинский, Константин (1730—1810) — маршалок Главного Коронного трибунала в 1767 году, староста муржиновский в 1764 году, посол на сейм избирательный 1764, сенатор, каштелян эльблонгский с 1770 года, последний каштелян хелминский.
 Бнинский, Лукаш (1738—1818) — ротмистр Национальной кавалерии, судья земский познанский, староста сокольницкий, депутат Четырехлетнего Сейма, маршалок Тарговицкой конфедерации великопольских воеводств, консуляр Генеральной Конфедерации коронной в Тарговицкой конфедерации.